Cangkring kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cangkring, Kebumen, by, 
 Cangkring, Pacitan, by, 
 Cangkring, Indramayu, by, 
 Cangkring, Wonogiri, by, 
 Cangkring, Demak, by, 
 Cangkring, Grobogan, by, 
 Cangkring, Tegal, by, 
 Cangkring, Cirebon, by, 
 Cangkring, Tuban, by, 
 Cangkring, Bondowoso, by, 
 Cangkring, Lamongan, by, 
 Cangkring, Sidoarjo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar